Вознесење се може односити на:

Насеља у Русији 

 Вознесење (Лењинградска област), насељено место са административним статусом варошице у Лењинградској области
 Вознесење, назив више насеља